Кондинское — название населённых пунктов в России:
 Кондинское — село в Шатровском районе Курганской области.
 Кондинское — посёлок городского типа в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
 Кондинское — название посёлка городского типа Октябрьское Ханты-Мансийского автономного округа до 1957 года.